Ба́ркер () — английская фамилия.

А 
 Баркер, Айлин (род. 1938) — английский социолог религии.
 Баркер, Аризона Донни (Мамаша Баркер; 1873—1935) — американская преступница.

Б 
 Баркер, Боб (род. 1923) — телевизионный радио ведущий.
 Баркер, Брэндон (род. 1996) — английский футболист.

Г 
 Баркер, Гарольд (1886—1937) — британский гребец.
 Баркер, Герберт Аткинсон (1869—1950) — английский остеопат и мануалист, лечивший спортсменов и простых граждан.
 Баркер, Грегори (род. 1966) — британский политик, член Консервативной партии, пожизненный пэр с 2015 года.

Д 
 Баркер, Даррен (род. 1982) — британский боксёр-профессионал.
 Баркер, Дерек Джон (1941—1976) — британский наёмник ФНЛА в ангольской гражданской войне.
 Баркер, Джейн (1652—1732) — английская поэтесса, писательница, полемист.
 Баркер, Джейсон (род. 1971) — британский писатель, переводчик, философ и педагог, сценарист, режиссёр, продюсер.
 Баркер, Джон (1771—1849) — английский дипломат и ботаник.
 Баркер, Джордж Фредерик (1835—1910) — американский учёный, врач и преподаватель.

К 
 Баркер, Клайв (род. 1952) — британский писатель-фантаст, режиссёр и сценарист, художник, актёр.
 Баркер, Клара — британская учёная, металловед и инженер, ЛГБТ-активистка.
 Баркер, Клифф (1921—1998) — американский профессиональный баскетболист.
 Баркер, Кэм (род. 1986) — канадский хоккеист, защитник.

Л 
 Баркер, Люси (1872—1948) — американская художница.

М 
 Баркер, Мэтью-Генри (1790—1846) — английский писатель, журналист и редактор.

Н 
 Баркер, Наташа (род. 1970) — австралийская тяжелоатлетка.
 Баркер, Николас Говард (род. 1973) — английский барабанщик.

О 
 Баркер, Одри (1918—2002) — английская писательница, автор новелл и коротких историй.

П 
 Баркер, Петронелла (род. 1965) — норвежская актриса.
 Баркер, Пэт (род. 1948) — английская писательница.

Р 
  (1886—1945) — американский актёр и режиссёр, один из пионеров кинобизнеса.
 Баркер, Роберт (1739—1806) — английский живописец ирландского происхождения.

С 
 Баркер, Сесиль Мэри (1895—1973) — английская художница-иллюстратор.
 Баркер, Сью (род. 1956) — британская профессиональная теннисистка и спортивная журналистка.

Т 
 Баркер, Томас (1769—1847) — британский живописец.
 Баркер, Томас Джонс (1815—1882) — английский художник.
 Баркер, Трэвис (род. 1975) — барабанщик, участник группы Blink-182.

Ф 
 Баркер, Флоренс (1891—1913) — американская актриса немого кино.

Х 
 Баркер, Хорас (1907—2000) — американский биохимик, микробиолог.

Ч 
 Баркер, Чарльз Хейвард (1935—1953) — рядовой армии США, участник Корейской войны, награждённый медалью Почёта.

Э 
 Баркер, Эдмунд Генри (1788—1839) — английский филолог, автор книг и статей.
  (1869—1954) — американская писательница, теософ.

См. также 
 Баркеро
 Баркерия
 Паркер

Примечания